Heideberg steht für:
 Heideberg (Zittauer Gebirge) (549,4 m), Berg im Zittauer Gebirge nahe Eichgraben (Zittau), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Heideberg (Spessart) (539 m), Berg im Spessart bei Altenbuch, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Heideberg (Kodersdorf) (249,9 m), Anhöhe der Östlichen Oberlausitz westlich von Kodersdorf
 Heidehöhe (Heideberg) (201,4 m), Erhebung bei Gröden und Strauch in den Landkreisen Elbe-Elster/Meißen, Brandenburg-Sachsen
 Heideberg (Nehlitz) (161,6 m), Erhebung bei Nehlitz (Petersberg), Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Heideberg (Grevesmühlen) (112,8 m), Erhebung bei Grevesmühlen, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Heideberg (Groß Machnow) (54,0 m), Erhebung bei Rangsdorf, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Ortschaften:
 Heideberg (Wüstung), Wüstung bei Kirchheim-Bolanden, Rheinland-Pfalz
 Heideberg (Vierkirchen), Ortsteil der Gemeinde Vierkirchen (Oberlausitz), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Heideberg, Kreis Kempen, Wartheland, seit 1945: Gmina Kobyla Góra, Dorf und Gemeinde im Powiat Ostrzeszowski, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Heideberg, bis 1938 Saborowen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Zaborowo (Purda), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Haidberg
 Heidberg
 Heidebergen
 Haideburg
 Heideburg
 Heidelberg (Begriffsklärung)
 Heidenberg